Ла́сты в анатомии — веслообразные конечности, выполняющие функции органов движения, рулей глубины и поворота у вторично перешедших к водному образу жизни позвоночных животных (морские черепахи, пингвины, тюлени, моржи, киты).
 Ла́сты в спорте — приспособление (той же формы) для плавания (также см. ластовый движитель).